Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2006 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober 2006, voor het eerst in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 29e editie van het toer­nooi, na 28 eerdere edities in Filderstadt. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo had zich wegens een blessure voor het toernooi afgemeld.

Het vierde reekshoofd, Nadja Petrova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Française Tatiana Golovin in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van 2006. Zij won op dit toernooi US$ 100.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Targa 4S, waarover Petrova zei: "Nu kan ik eindelijk zo hard rijden als ik kan serveren."

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Golovin.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Daniela Hantuchová en Anastasia Myskina had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hantuchová speelde samen met Shahar Peer; zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel, de zevende in 2006. De Amerikaanse Raymond had daar­naast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Jelena Janković uit Servië bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Wedstrijdnotities WTA (archief)
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2006
Stuttgart